

Toponymes 
 Gare de Myrdal, gare ferroviaire dans la ville norvégienne d'Aurland.
 Vík í Mýrdal, localité située en Islande.

Patronymes 
Classement par ordre alphabétique
 Alva Reimer Myrdal (1902 - 1986), diplomate et écrivaine suédoise ;
 Gunnar Myrdal (1898 - 1987), économiste suédois.

Voir aussi 
 Miredalles, lieu-dit à Sigy-en-Bray dans le département français de la Seine-Maritime

Homonymie de patronyme norvégien